

Patronyme
 Gaston Chazette (1899-1961) est un homme politique français.
 Louis Chazette (1872-1930) est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme